Waterville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waterville Township (Kansas)
 Waterville Township (Minnesota)
 Waterville Township (Ohio)